Натуральне число 800
 800 рік до нашої ери
 800 рік нашої ери